Renault Mégane IV er en siden starten af 2016 af den franske bilfabrikant Renault bygget lille mellemklassebil. Bilen er bygget i den Spanske by Palencia. Renault Mégane IV fik fem ud af fem i crashtest (EuroNCAP). Renault Mégane IV findes i Hatchback, Sedan og Stationcar udgave.

04
Små mellemklassebiler
Forhjulstrukne biler
Biler introduceret i 2016
Biler fra 2010'erne